Carrothers est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Alfred Carrothers (1924-1998), juriste et président d'université canadien
Bill Carrothers (né en 1964), pianiste de jazz américain
Doug Carrothers (né en 1950), homme politique canadien

Toponyme
Carrothers, localité de l'Ohio

Voir aussi
Commission Carrothers, commission fédérale canadienne sur l'avenir politique des Territoires du Nord-Ouest

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme